Юдифь (Юдит) Баварская может означать:
 Юдифь Баварская (805—843) — дочь Вельфа I, жена Людовика I Благочестивого.
 Юдифь Баварская (925—после 985) — жена Генриха I, герцога Баварии.
 Юдифь Баварская (1100—1130) — герцогиня Швабии, жена Фридриха II, мать Фридриха Барбароссы.
 См. также 
 Юдифь (значения)
 Юдифь Фландрская — жена Вельфа IV, герцога Баварии.